Pleașa ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Pleașa (Prahova), Dorf im Kreis Prahova
 Pleașa (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea